Caravaca peut faire référence à :
Éric Caravaca (né en 1966), acteur et réalisateur français ;
Manuel Caravaca (né en 1954), joueur de rugby à XIII français ;
Caravaca de la Cruz, municipalité espagnole, dans la province de Murcie.

Divers 
 , en Espagne.